Михалю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Михалюк Юрій Андрійович (30 травня 1964) — український спортивний новинар, історик футболу.
 Михалюк Євген Леонідович (13 квітня 1947) — український науковець, доктор медичних наук, професор.

Див. також 
 Михайлюк
 
Українські прізвища